Диграф (в семействе языков Си) () — последовательность из двух или более символов, интерпретируемая компилятором как один или более символов. В отличие от триграфов, подстановка диграфов препроцессором выполняется после лексического анализа и только в том случае, если диграф является отдельной лексемой.

История 

Диграфы введены в язык C90 (ISO/IEC 9899:1990) дополнением «Amendment one». Дополнение «Amendment one» одобрено в 1994 году, принято в 1995 году и включено в стандарт C99 (ISO/IEC 9899:1999) в 1999 году.

Таблица диграфов C 

Компилятор C поддерживает следующие пять диграфов, описанных в стандарте C99.

Таблица диграфов C++ 

Стандарт языка C++ называет диграфами не только последовательности из двух символов и признаёт, что такой термин некорректен.

Язык C++ поддерживает все диграфы и триграфы языка C, а также диграфы из следующей таблицы.

Перечисленные диграфы, кроме «%:%:», доступны в языке C в виде констант #define. Константы определены в заголовочном файле «<iso646.h>», включённом в стандарт ISO C дополнением «Normative addendum 1» от 1995 года. Для сохранения совместимости с C стандарт C++ определяет пустой заголовочный файл «<ciso646>».

Примеры 

Код
%: define quote( x ) %: x
quote( x )
после подстановки диграфов станет
# define quote( x ) # x
quote( x )
а после замены макроса станет
"x"

Код
%: define S "%:"
S
после подстановки диграфов станет
# define S "%:"
S
а после замены макроса станет
"%:"

См. также 
 Триграф (языки Си)
 Диграф (программирование)

Примечания 

Язык программирования Си
Статьи с примерами кода Си
Диграфы